Комсомольское — упразднённое село в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области России.

География 
Село располагалось на берегу Татарского пролива, при впадении в него реки Най-Най.

История 
Посёлок был основан в 1932 году под названием Най-Най (яп. いやいや). С начала поселения здесь занимались рыбным промыслом.

В 1935 году село было переименовано в Казакевичи.

С 1947 года, когда Сахалин был освобождён советскими войсками посёлок остаётся с прежним названием. В 1954 году село получило название Комсомольское.

Инфраструктура

Экономика 
В посёлке располагались:
 Лесопромышленный цех занимающийся малой обработкой дерева и заготовлением леса.
 Механизированный судостроительный цех производивший строительство и ремонт небольших рыболовецких судов. При цехе имелся причал. Предприятие производило ремонт кунгасы и дрейфера. Цех оснащал ремонтом судов весь район.
 Рыбная база занимающаяся ловлей рыбы.

Образование 
В посёлке располагались средняя общеобразовательная школа села Комсомольское, детский сад.

Здравоохранение 
В селе находилась участковая больница.

Культура 
В селе функционировали:
 Киностационар
 Дом культуры села Комсомольское
 Имелся небольшой духовой оркестр.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Сахалинской области